Соревнования по одиночному фигурному катанию среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2014 проходили 13 и 14 февраля.

Все соревнования проходили в дворце спорта «Айсберг». 13 февраля в 19:00 по местному времени (UTC+4) была проведена короткая программа, а на следующий день в то же время — произвольная. В соревнованиях принимали участие 30 спортсменов. До исполнения произвольной программы были допущены 24 лучших по результатам короткой.

Впервые в истории золото в этом виде выиграл азиатский спортсмен. Более того, все три призёра оказались азиатского происхождения — Патрик Чан имеет китайское происхождение, а Денис Тен — кореец. Золото Юдзуру Ханю стало для Японии вторым в истории фигурного катания на Олимпийских играх.

Медалисты

Результаты

Короткая программа 
Короткая программа состоялась 13 февраля 2014 года в 19:00 (MSK).

Произвольная программа 
Произвольная программа состоялась 14 февраля 2014 года в 19:00 (MSK).

Итоговое положение

Судьи 

Технический специалист: TBD. 
Герта ПОТЧ-РАУШЕНБАХ 
Помощник технического специалиста: TBD. 
Ольга МАРКОВА 
Технический контролёр: TBD. 
Паоло ПИЦЦОКАРИ 

Судьи (короткая программа): TBD. 
 Мона ЙОНССОН — Главный судья
 Игорь ОБРАЗЦОВ
 Peter LEVIN
 Samuel AUXIER
 Francoise DE RAPPARD
 Stanislava SMIDOVA
 Yukiko OKABE
 Kadi ZVIRIK
 Даниэль ДЕЛЬФА СОТО
 Jan HOFFMANN
Судьи (произвольная программа): TBD. 
 Мона ЙОНССОН — Главный судья
 Игорь ОБРАЗЦОВ
 Peter LEVIN
 Samuel AUXIER
 Francoise DE RAPPARD
 Stanislava SMIDOVA
 Guangying QIN
 Евгений РОХИН
 Anthony LEROY
 Christiane MORTH

Оператор ввода данных: TBD. 
Александр КУЗНЕЦОВ 
Оператор повтора: TBD. 
Давид САНТИ

См. также 
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 2014

Олимпийские игры